Андре́й Фили́ппов:
 
 Филиппов, Андрей Николаевич (род. 1949) — тренер по самбо, Заслуженный тренер России.
 Филиппов, Андрей Станиславович (1959—2022) — советский и российский художник.